INA () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 10-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 499 амінокислот, а молекулярна маса — 55 391.

Кодований геном білок за функціями належить до білків розвитку, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як диференціація клітин, нейрогенез, ацетилювання. 
Локалізований у проміжних філаментах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 10

Некатегоризовані білки